Geisterhöhle steht für

 Phimaen-Höhle in Thailand
 die Höhlen Yalo und Apialo auf der Insel Malakula in Vanuatu